Klaus Zink ist der Name folgender Personen:

* Klaus Zink (Fußballspieler) (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Klaus J. Zink (* 1947), deutscher Wirtschaftswissenschaftler